Orecca, oggi Orehek – frazione del comune di Circhina
 Orecca, oggi Orehek – frazione del comune di Postumia